First Class (luchtvaart), een klasse in de luchtvaart
 The First Class, een voormalige Britse studiogroep
 X-Men: First Class, een Amerikaanse superheldenfilm uit 2011